Israël Nisand (né en 1950), gynécologue obstétricien français, fils de Léon Nisand ;
 Léon Nisand (1923-2014), résistant, médecin, philosophe et écrivain français, père d'Israël et Michaël Nisand ;
 Michaël Nisand (né en 1952), kinésithérapeute, fils de Léon Nisand.